Plusieurs personnalités portent le nom de Jean-Marie Vincent : 
 Jean-Marie Vincent, (1934-2004), un philosophe, universitaire et chercheur en sciences politiques français ;
 Jean-Marie Vincent, compositeur.